Сепочи има више значења:

 Сепочи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сепочи (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сепочи (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику